Села:
 Золочівське — Одеська область, Ширяївський район
 Золочівське — Харківська область, Валківський район, Старомерчицька селищна рада
 Золочівське — Харківська область, Валківський район, Шарівська сільська рада